Emily Valentine is een personage uit de televisieserie Beverly Hills, 90210, gespeeld door actrice Christine Elise.

Emily is nieuw op school als de groep aan hun derde jaar beginnen en trekt meteen de aandacht van de jongens.
Vooral van Dylan McKay en Brandon Walsh, eerst gaat ze uit met Dylan net nadat het uit is tussen Brenda Walsh en Dylan. Dit is tegen het zere been van Brenda.
De volgende avond gaat ze uit met Brandon. Dit zorgt ervoor dat ze nu aangezien wordt voor “jongensgek”, mede omdat Branda uit jaloersheid deze roddels aanmoedigt.
Hierna gaat ze toch voor Brandon en ze krijgen een heftige relatie.
Op een illegale feest geeft Emily Brandon stiekem drugs in zijn drankje, wat ervoor zorgt dat hij helemaal gaat “flippen”.
De volgende dag is Brandon hier zo boos over dat hij het uitmaakt met Emily.
Emily is hier op haar beurt zo ontstemd over dat zij Brandon gaat stalken met telefoontjes en brieven naar de schoolkrant stuurt met haatteksten tegen de school en bedreigingen.
Uiteindelijk wordt ze opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis en zo verlaat ze de serie.

Ze komt nog een paar keer terug voor een gastrol.

In seizoen 4 gaat Brandon naar San Francisco en komt daar Emily tegen, ze trekken een paar dagen samen op voordat zij naar Frankrijk vertrekt voor een studie oceanografie.
Brandon wil eigenlijk niet dat ze gaat omdat hij nog gevoelens voor haar heeft maar laat haar toch gaan.

In seizoen 5 komt Emily over vanuit Frankrijk en belt Brandon op (die ondertussen een relatie heeft met Kelly Taylor) en wil hem zien.
Ze ontmoeten elkaar en dat eindigt in haar hotelkamer, terwijl Kelly vast komt te zitten in een brandend huis. Kelly neemt Brandon kwalijk dat hij er niet voor haar was.
Emily geeft toe aan Brandon dat ze nog steeds gevoelens heeft voor hem. Brandon zwicht bijna maar kiest toch voor Kelly.

Hierop verlaat ze Beverly Hills en verlaat ze de serie definitief.

Personage uit Beverly Hills, 90210